La Bruyère – miejscowość w Belgii
 La Bruyère – miejscowość we Francji

Osoby noszące nazwisko La Bruyère:
 Jean de La Bruyère – francuski eseista
 Louis-Claude Chéron de La Bruyère – francuski dramaturg

Zobacz też